Columbu ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Columbu (1941–2019), italienischer Boxer und Chiropraktiker
 Giovanni Columbu (* 1949), italienischer Fernsehschaffender und Regisseur
 Michele Columbu (* 1941), italienischer Politiker

Siehe auch:
 Columbo (Begriffsklärung)